Die Cadre-47/1-Europameisterschaft 1986 war das 25. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 20. bis zum 23. Februar 1985 im niederösterreichischen Baden statt. Es war die erste Cadre-47/1-Europameisterschaft in Österreich.

Geschichte 
Wolfgang Zenkner aus Germaringen im Allgäu wurde bei seiner ersten Teilnahme bei einer Cadre 47/1-EM erstmals Europameister im Karambolagebillard. Ungeschlagen war der Sieg hochverdient. Im Finale gegen den Titelverteidiger Marco Zanetti beendete er die Partie nach einem 153:168 Rückstand mit einer 97er Schlußserie. Zanetti hatte zwar den Nachstoß, musste seine Serie aber schon bei neun Punkten beenden. Der Luxemburger Fonsy Grethen fand erst in der KO-Phase seine Form, aber es reichte nur zu Platz drei. Der junge Österreicher Christoph Pilss schlug im Viertelfinale seinen Lehrmeister Franz Stenzel in der Verlängerung und wurde Vierter.

Turniermodus 
Es wurde in drei Gruppen à vier Spieler eine Vorrunde im Round Robin System 250 Punkte gespielt. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten kamen in die KO-Runde. Hier gab es bei einem Unentschieden eine Verlängerung bis 25 Punkte. Die Plätze bis Platz acht wurden ausgespielt. Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrundentabellen

KO-Runde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-47/1-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1986
Billardturnier in Österreich
Sportveranstaltung in Baden (Niederösterreich)